Rio Branco (dt. „Weißer Fluss“) steht für:

Orte in Brasilien:
 Rio Branco, Hauptstadt des Bundesstaats Acre
 Rio Branco (Mato Grosso)
 Rio Branco do Ivaí in Paraná
 Rio Branco do Sul in Paraná

Flüsse in Brasilien:
 Rio Branco (Ivaí), rechter Nebenfluss des Rio Ivaí im Staat Paraná
 Rio Branco (Rio Negro), linker Nebenfluss des Rio Negro im Staat Roraima
 Rio Branco (Acre), Nebenfluss des Rio Acre

Sonstiges:
 Río Branco, Gemeinde in Uruguay
 Mount Rio Branco, Berg im Grahamland, Antarktika

Rio Branco ist der Familienname folgender Personen:
 Gastão Paranhos do Rio Branco (1888–1961), brasilianischer Diplomat

Siehe auch:
 Rio-Branco-Orden, brasilianischer Verdienstorden
 Rio Branco EC, Fußballverein in Americana, São Paulo, Brasilien
 Rio Branco FC, Fußballvereine in Brasilien
 Bistum Rio Branco in Brasilien
 Copa Río Branco, Fußballturnier zwischen Brasilien und Uruguay